Hexachloroplatiničitan draselný je anorganická sloučenina se vzorcem K2PtCl6. Sloučenina obsahuje hexachloroplatiničitanový dianion s oktaedrickou geometrií.

Srážení této sloučeniny z roztoků kyseliny hexachloroplatiničité se používalo ke gravimetrickému stanovení draslíku.

Hexachloroplatiničitan draselný je také meziproduktem při získávání platiny z odpadů.

Reakce 
S využitím podvojné záměny lze hexachloroplatiničitan draselný na kvartérní amoniové sloučeniny a podobné lipofilní soli; například tetrabutylamonnou sůl (NBu4)2PtCl6, nazývanou Lukevicsův katalyzátor.

Redukcí hexachloroplatiničitanu draselného dihydrochloridem hydrazinu vzniká tetrachloroplatnatan draselný.

Reference

Externí odkazy 
 

draselný
Draselné sloučeniny